Lygosoma pulchellum est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lygosoma pulchellum Gray, 1845 est un synonyme de Lipinia pulchella (Gray, 1845)
 Lygosoma pulchellum Annandale, 1905 nec Gray, 1845 est un synonyme de Lipinia vittigera (Boulenger, 1894)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Sphenomorphinae